Mazury kan verwijzen naar:
 Mazurië, historische regio van Oost-Pruisen
 Mazury (gmina Kowale Oleckie), plaats in Ermland-Mazurië
 Mazury (gmina Świętajno), plaats in Ermland-Mazurië